Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону (UCI Mountain Bike Marathon World Championships) — ежегодный чемпионат мира по MTB-марафону, проводимый под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI), начиная с 2003 года. В 2003 году соревнование было включено в программу другого чемпионата UCI, UCI Mountain Bike & Trials World Championships, со следующего года стал проводиться как отдельный турнир. Длина дистанции MTB-марафона, как правило, больше 80 км, время заезда, обычно, не менее четырёх часов.

Победитель турнира имеет право выступать в радужной майке в течение следующего года, до завершения следующего чемпионата мира по MTB-марафону.

Места проведения

Призёры

Мужчины

Женщины

Общая статистика по странам

Ссылки 

 Чемпионат мира по MTB-марафону на сайте UCI
 Результаты Чемпионата мира по маунтинбайк-марафону 2015

Чемпионаты мира по велоспорту